A 2009-es Betfred.com snooker-világbajnokság 2009. április 18. és május 4. között került megrendezésre, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban. Ebben az évben új névadó szponzora lett a rendezvénynek a Betfred.com személyében.

Ronnie O’Sullivan volt a címvédő, de a második körben 11-13-ra vesztett Mark Allen ellen.

John Higgins a döntőben Shaun Murphy fölött aratott 18-9-es győzelme a harmadik világbajnoki címét és a huszadik pontszerzőtorna győzelmét jelentette számára.

Főtábla

Előselejtezők 
Az előselejtezők mérkőzéseit 2009. február 25-én rendezték Sheffieldben.

1. kör

2. kör

Selejtezők 
Az első négy kvalifikációs kört 2009. február 26. és március 4. között, az ötödik kvalifikációs kört március 8. és március 10. között bonyolították le.

1. kör

2.-5. kör

Százas break-ek 
A 2009-es világbajnokságon 83 százas break született, ezzel megdőlt a 2002-ben és 2007-ben szerzett 68 százas break rekordja.

 147, 140, 117, 114 Stephen Hendry
 141, 131, 129, 128x3, 116, 114, 113, 107, 104 John Higgins
 140, 107, 105, 104, 103 Ronnie O’Sullivan
 137, 123, 115, 110, 109, 106, 104, 102, 101x2 Shaun Murphy
 134, 120, 106 Ryan Day
 133, 127, 122, 115, 101 Stephen Maguire
 130, 121, 112, 111 Ding Junhui
 129, 124, 122, 111 Marco Fu
 129, 119x2, 115, 108x2, 106, 103x3 Mark Allen
 129, 105 Barry Hawkins

 127, 124, 119, 118, 117x2, 114, 104, 101x2 Mark Selby
 125, 124, 112, 105, 101 Neil Robertson
 118, 103, 102 Jamie Cope
 117 Graeme Dott
 114 Mark King
 113 Peter Ebdon
 110 Joe Perry
 102 Michael Holt
 100 Stuart Bingham
 100 Ricky Walden

Néhány érdekesség 
 Rory McLeod az első színes bőrű játékos, aki világbajnokságon főtáblára került.
 Steve Davis 29. alkalommal szerepelt a világbajnokságon, ami rekord a részvételek tekintetében.
 A 2. körben Ding Junhui ellen vívott mérkőzése alatt Stephen Hendry megnyerte 1000. frame-jét a Crucible Színházban. Ebben a frame-ben Hendry egy 140-es breaket lökött. Ezidáig Hendry több, mint 1700 frame-et játszott világbajnokságokon, többet, mint bárki más. 13–10-es győzelmével bejutott a negyeddöntőbe, immár 18. alkalommal, ami szintén rekordnak számít.
 A negyeddöntőben Stephen Hendry a hetedik frame során karrierje kilencedik 147-es breakjét lökte. Hendry ezzel beérte Ronnie O’Sullivan csúcsát a legtöbb 147-es break terén és ő lett a második, aki a világbajnokságok során egynél több 147-et lökött. Az első még 1995-ben sikerült neki.
 Miután Neil Robertson legyőzte Stephen Maguire-t, 27 évet követően (Eddie Charlton után) ismét volt ausztrál, aki világbajnoki elődöntőt játszhatott.
 Michaela Tabb történelmet írt azzal, hogy ő lett az első női mérkőzésvezető, aki világbajnoki döntőt vezetett.
 A döntő 26. frame-je volt John Higgins számára az 1000. frame a Crucible Színházban.
 Miután Higgins két héttel 34. születésnapja előtt megnyerte a döntőt, ő lett a legidősebb világbajnok, azt követően, hogy Dennis Taylor 36 évesen lett világbajnok még 1985-ben.

Hivatkozások 

Snooker
Snooker-világbajnokságok